La Vibración Deportiva es una competencia deportiva y artística que cada año se realiza en el Colegio Nacional Tacuru Pucu de la ciudad de Hernandarias.

Historia 
Debido a la necesidad de un encuentro de ocio juvenil, el presidente Alfredo Stroessner crea las olimpiadas estudiantiles en Paraguay, rápidamente fue adquiriendo éxito. La primera edición de la vibración deportiva en el colegio Tacurú Pucú ocurrió en el año 1975, desde entonces se realiza cada año, además de ser un importante acontecimiento deportivo, también es celebrada como el inicio de la primavera en el país.

Desde sus inicios todas las ediciones contaban con representaciones por cursos, desde 1982 el bachillerato comercial participa por primera vez, en 1992 pasa a llamarse Bachillerato Técnico en Contabilidad, en el año 2006 la vibración deportiva sufre modificaciones debido a la reforma educativa paraguaya, las representaciones se hacen por cursos y turnos.

Actualidad 
Compiten 12 cursos/turnos, que son identificadas con sus respectivos códigos:

Ediciones 
La primera edición se realizó en el año 1975, en cambio desde el año 2008 se lleva registro de las estadísticas y resultados.

Enlaces externos 
 Página oficial
 Ministerio de Educación y Cultura

Vibración Deportiva